Fleury ist der Familienname folgender Personen:

 Abbo von Fleury (ca. 940–1004), französischer Mathematiker
 Abel Fleury (1903–1958), argentinischer Gitarrist und Komponist
 André Fleury (1903–1995), Komponist
 André-Hercule de Fleury (1653–1743), französischer Kardinal
 Aurore Fleury (* 1993), französische Mittelstreckenläuferin
 Cale Fleury (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Catherine Fleury-Vachon (* 1966), französische Judoka
 Charles Fleury (um 1605–1652), französischer Lautenist
 Charles Louis Fleury Panckoucke (1780–1844), französischer Schriftsteller und Verleger. Siehe dazu auch sein Vater Charles-Joseph Panckoucke
 Christine Féret-Fleury (* 1961), französische Schriftstellerin 
 Claude Fleury (1640–1723), französischer Kirchenhistoriker
 Damien Fleury (* 1986), französischer Eishockeyspieler
 Émile Félix Fleury (1815–1884), französischer General und Diplomat
 Haydn Fleury (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Hélène Fleury-Roy (1876–1957), französische Komponistin 
 Helgaud von Fleury (972–1031), Mönch aus der Benediktiner-Abtei Fleury
 Henri de Fleury de Coulan († 1666), niederländischer Offizier

 Louis Fleury (1878–1926), französischer Flötist und Musikpublizist 
 Pierre Alexandre Edouard Fleury de Chaboulon (1779–1835), Kabinettssekretär Napoleons I.
 Marc-André Fleury (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Morgane Fleury (* 1983), französische Snowboarderin
 Paul A. Fleury (* 1939), US-amerikanischer Physiker
 Roland Fleury, Verfassungsrechtler
 Sylvie Fleury (* 1961), Schweizer Installationskünstlerin
 Theoren Fleury (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler

Fleury ist Namensteil folgender Personen: 

 Alfred-Auguste Cuvillier-Fleury (1802–1887), französischer Schriftsteller und Journalist
 Joseph Nicolas Robert-Fleury (1797–1890), französischer Maler
 Tony Robert-Fleury (1837–1911), französischer Maler

Fleury ist der Name

 einer Benediktinerabtei an der Loire, siehe Fleury (Abtei)

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Fleury (Aisne)
 Fleury (Aude)
 Fleury (Manche)
 Fleury (Moselle)
 Fleury (Oise)
 Fleury (Pas-de-Calais)
 Fleury (Somme)
 Fleury-devant-Douaumont, im Département Meuse
 Fleury-en-Bière, im Département Seine-et-Marne
 Fleury-la-Forêt, im Département Eure
 Fleury-la-Montagne, im Département Saône-et-Loire
 Fleury-la-Rivière, im Département Marne
 Fleury-la-Vallée, im Département Yonne
 Fleury-les-Aubrais, im Département Loiret
 Fleury-Mérogis, im Département Essonne
 Fleury-sur-Andelle, im Département Eure
 Fleury-sur-Loire, im Département Nièvre
 Fleury-sur-Orne, im Département Calvados
 Ambly-Fleury, im Département Ardennes 
 Fontenay-le-Fleury, Stadt im Département Yvelines

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Fleury-les-Aubrais im Département Loiret

Siehe auch:

 Algorithmus von Fleury
 Fleurey
 Saint-Benoît-sur-Loire, ehemals Fleury